Quasiapterodon (Квазиаптеродон — „као Аптеродон”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле потпородице Apterodontinae унутар изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду средњег олигоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Quasiapterodon.

Временска распрострањенст рода Quasiapterodon унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Apterodontinae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке